

Cinema 
 The Evidence – film del 1912 prodotto dalla Nestor Film Company
 The Evidence – film del 1916 diretto da Robert Z. Leonard
 The Evidence – film del 2012 diretto da Chang-min River Hyun

Televisione 
 The Evidence – serie televisiva statunitense del 2006